Ygdrasil er en dansk frimurerloge stiftet i 1922. Den er en af tre loger i Danmark, der arbejder efter det tyske schröderske ritual. Ygdrasil hører under Johanneslogeforbundet, der er underlagt Den Danske Frimurerorden.

Etableret i 1922
Foreninger fra Danmark
Frimureri
Loger